Попис становништва у Хрватској 1991. године

Т

Легенда
Значење боја у представљању етничког састава насеља

Т